Příjmení Mikšíček nosí více osobností:

 Jan Antonín Mikšíček (1812–1886) – moravský spisovatel
 Matěj Mikšíček (1812–1886) – moravský novinář a spisovatel
 Petr Mikšíček (* 1977) – český kulturní vědec

 ženská varianta s přechýlením

 Anna Veronika Mikšíčková (1829–1891) – moravská spolková činovnice

Česká příjmení